Het provinciedistrict Gembloers, dat deel uitmaakt van arrondissement Namen in de Belgische provincie Namen, vormt bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en de kieskantons Fosses-la-Ville en Gembloers.
Op niveau van het district gebeurt de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Fosses-la-Ville omvat de gemeenten Floreffe, Fosses-la-Ville, Mettet en Profondeville.
 Het kieskanton Gembloers omvat de gemeenten Gembloers, Jemeppe-sur-Sambre, Sombreffe en Sambreville.

Verkiezingsuitslagen 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 9 van de 23 zetels van het kiesarrondissement Namen toegewezen.
Tot 2006 vormde provinciedistrict Fosses-la-Ville een afzonderlijk kiesdistrict. Het kreeg 5 van de 36 zetels van dit kiesarrondissement toegewezen. Het kiesdistrict Gembloers had er 9.
Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Namen werd vanaf 2012 herleid tot 37 (voorheen 56).

Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2012: Provinciedistrict Gembloers
 (*)1981: WALLON (0,61%), RPR (0,15%) / 1985: PW (0,83%) /  
 (**) Geen gegevens beschikbaar

Gembloers
Gembloers